Михаи́л Ко́нев:
 Конев, Михаил Андреевич (род. 1993) —  российский политик, лидер молодежного отделения и член федерального совета «Партии народной свободы» (ПАРНАС).
 Конев, Михаил Иванович (1919—2004) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Конев, Михаил Юрьевич (род. 1963) — советский футболист, латвийский футбольный тренер.